Sterling Heights to miejscowości w USA:

 Sterling Heights  – miasto w stanie Indiana 
 Sterling Heights – miasto w stanie Michigan